Федяй — фамилия:

 Федяй, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6086; 3 декабря 1839.
 Федяй, Константин Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6510; 5 декабря 1841.
 Федяй, Леонид Васильевич — полковник, командир Троицкого 107-го пехотного полка в 1904—1907 годах.

См. также 
 Федяйкино